Krutschinin (, ) ist der Familienname folgender Personen:

Alexei Dmitrijewitsch Krutschinin (* 1991), russischer Eishockeyspieler
Andrei Anatoljewitsch Krutschinin (* 1978), russisch-kasachischer Eishockeyspieler